Loco loco – singolo dei Tukano del 1988
 Loco loco – singolo di Paolo Meneguzzi del 1996
 Loco loco – singolo delle Hurricane del 2021